Calle St. Paul es el nombre de dos estaciones en el Metro de Boston.

 Calle St. Paul (ramal B de la línea Verde)
 Calle St. Paul (ramal C de la línea Verde)